Saundersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saundersville (Massachusetts)
 Saundersville (Ohio)
 Saundersville (Rhode Island)
 Saundersville (Tennessee)

Siehe auch:
 Sandersville